Aleksandr Serov  puede referirse a: 

Aleksandr Nikoláyevich Serov (1820-1871), compositor ruso.
Aleksandr Serguéievich Serov (1982), ciclista ruso.